Ela, a Feiticeira, livro de Henry Rider Haggard (She, no original)

Cinema
She (1916), com Alice Delysia, Henry Victor e Sydney Bland
She (1935), com Helen Gahagan e Randolph Scott
She (1965), com Ursula Andress

Desambiguação